

Geografia 
 Samarcanda – città storica nell'odierno Uzbekistan

Musica 
 Samarcanda – album di Roberto Vecchioni

Televisione 
 Samarcanda – trasmissione televisiva di Rai 3